JDI est un sigle qui peut désigner :
 J.D. Irving, un conglomérat canadien privé ;
 Japan Display Inc., une co-entreprise entre Sony, Toshiba, et Hitachi dans le domaine du LCD.